John Marino (né le  à Easton dans l'État du Massachusetts aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 

Le , il est transigé aux Devils du New Jersey en retour de Ty Smith et d'un choix de 3e ronde en 2023.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2013-2014 || Kings de South Shore || USPHL ||34 ||6 ||11 ||17 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || Kings de South Shore || USPHL ||49 ||4 ||24 ||28 ||42 ||5 ||0 ||2 ||2 ||6
|-
| 2015-2016 || Storm de Tri-City || USHL ||56 ||5 ||25 ||30 ||43 ||11 ||0 ||2 ||2 ||6
|-
| 2016-2017 || Crimson d'Harvard || ECAC ||35 ||2 ||13 ||15 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Crimson d'Harvard || ECAC ||33 ||2 ||14 ||16 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Crimson d'Harvard || ECAC ||33 ||3 ||8 ||11 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Penguins de Pittsburgh || LNH ||56 ||6 ||20 ||26 ||20 ||4 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
| 2020-2021 || Penguins de Pittsburgh || LNH ||52 ||3 ||10 ||13 ||8 ||6 ||0 ||0 ||0 ||6
|-
| 2021-2022 || Penguins de Pittsburgh || LNH ||81 ||1 ||24 ||25 ||23 ||7 ||0 ||1 ||1 ||2
|-

| 189 || 10 || 54 || 64 || 51 || 17 || 0 || 2 || 2 || 10

Notes et références 

Naissance en mai 1997
Naissance dans le comté de Bristol (Massachusetts)
Joueur américain de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton
Joueur du Crimson d'Harvard
Joueur des Penguins de Pittsburgh